Allan Simonsen (ur. 1952) – duński piłkarz
 Allan Simonsen (1978–2013) – duński kierowca wyścigowy